John de Mowbray ou John Mowbray peut se référer à plusieurs membres de la famille de Montbray (anglicisé en Mowbray) :

 John (I) de Mowbray (1286-1322),  Mowbray, important baron, soldat et rebelle anglais ;
 John (II) de Mowbray (1310-1361),  Mowbray, important baron anglais ;
 John (III) de Mowbray (1340-1368),  Mowbray, important baron anglais ;
 John (IV) de Mowbray (1365-1380), créé  comte de Nottingham en 1377 ;
 John (V) de Mowbray (1392-1432),  duc de Norfolk, soldat et important baron anglais ;
 John (VI) de Mowbray (1415-1461),  de Norfolk, important baron yorkiste dans la Guerre des Deux-Roses ;
 John (VII) de Mowbray (1444-1476),  de Norfolk, important baron anglais.